Het tennistoernooi van Wimbledon in 1992 bij de vrouwen werd voor de 99e keer gehouden. De Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de Joegoslavische Monica Seles met 6-2 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Monica Seles (finale)
  Steffi Graf (winnares)
  Gabriela Sabatini (halve finale)
  Martina Navrátilová (halve finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (tweede ronde)
  Jennifer Capriati (kwartfinale)
  Mary Joe Fernandez (derde ronde)
  Conchita Martínez (tweede ronde)

  Manuela Maleeva-Fragnière (derde ronde)
  Anke Huber (derde ronde)
  Jana Novotná (derde ronde)
  Katerina Maleeva (kwartfinale)
  Zina Garrison-Jackson (vierde ronde)
  Nathalie Tauziat (kwartfinale)
  Kimiko Date (tweede ronde)
  Judith Wiesner (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1992